Коментиол (Comentiolus; Komentiolos; Κομεντίολος) е името на:

 Коментиол (брат на Фока), (+ 610/611), генерал, брат на император Фока
 Коментиол (генерал), († 602), източноримски военачалник на император Маврикий